Příjmení Kellogg nese více různých osobností:

 Frank B. Kellogg (1856–1937) – americký advokát, politik a státník
 Chad Kellogg (1971–2014) – americký horolezec
 John Harvey Kellogg (1852–1943) – americký lékař a podnikatel